Espinar hace referencia a varios artículos:

Botánica
Formación vegetal en la que el espino es la especie dominante.

Lugares
Espinar (Puerto Rico)

En España
El Espinar, provincia de Segovia.
Garganta de El Espinar, véase Valle del río Moros
La Estación de El Espinar
Torneo Villa de El Espinar
El Espinar (Guadalajara)

Perú
Provincia de Espinar
Espinar de Tute, véase Distrito de Tuti.

Personas
Ramón Espinar
Ladislao Espinar
Rosita de Espinar o del Espinar
Joaquín Rodríguez Espinar